Il doppio del Warsaw Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Ruxandra Dragomir e Inés Gorrochategui erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Karina Habšudová e Olga Lugina hanno battuto in finale 7–6, 7–5 Liezel Horn e Karin Kschwendt.

Teste di serie
 Sabine Appelmans /  Silvia Farina (primo turno)
 Cătălina Cristea /  Eva Melicharová (quarti di finale)
 Meike Babel /  Wiltrud Probst (semifinali)
 Karina Habšudová /  Olga Lugina (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Warsaw Open 1998